Жураве́ль — українське прізвище. Відомі носії:

 Журавель Андрій Андрійович — лікар-фтизіатр, член Української Центральної Ради.
 Журавель Володимир Кузьмич ( 1930) — український живописець.
 Журавель Михайло Семенович — радянський селекціонер винограду.
 Журавель Олена Владиславівна — фахівець в галузі екології.
 Журавель Олексій Федорович — мистецтвознавець.
 Журавель Петро Олексійович — учений-гідробіолог, доктор біологічних наук, професор.
 Журавель Юрій Григорович — український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту От Вінта!, художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.
 Журавель Олексій — вокаліст і гітарист українського альтернативного рок-гурту Mushmellow.
 Журавель Ярослав Сергійович (1980—2020) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища